Такмичење у скоку увис за жене на Олимпијским играма 2004. одржано је на Олимпијском стадиону у Атини. За такмичење се квалификовало 34 такмичрке из 25 земаља, које су биле подељене у две групе по 17. Квалификације за 12 финалиста су одржане 26. августа, а финале 28. августа.

Рекорди 
Стање 8. августа 2008.

Победнице

Рекорди после завршетка такмичења 

На такмичењу је постигнут олимпијски рекорд, 1 национални (Белгија), 1 лични и 2 лична рекорда сезоне.

Квалификације 
квалификације за обе групе су истовремено одржане 26. август 2004. на два скакалишта са почетком у 20,00 часова.
Норма за финално такмичење је била 1,95 метара. За филале се пласирало 12 такмичарки, а задату норму је испунило девет такмичарки (КВ), док су три у финале ушле на основу постигнутог резултата (кв).
Почетна висина је била 1,75 м.

Финале 
Финале је одржано 28. августа 2004. са почетком у 20.00 часова. Почетна висина била је 1,85 метара.

Спољашње везе 
 резултати на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
Скок увис на Летњим олимпијским играма